Niemcy:
 Schlotheim – dzielnica Nottertal-Heilinger Höhen
 Schlotheim – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

osoby:
 Carl von Schlotheim – niemiecki poseł
 Ernst Friedrich von Schlotheim – niemiecki geolog

Inne:
 Schlotheim – ród